Вячеслав То́карев:
 Токарев, Вячеслав Васильевич (1917—2001) — украинский советский живописец, график, Народный художник УССР.
 Токарев, Вячеслав Владимирович (1972—1994) — лейтенант ВС РФ, Герой Российской Федерации (посмертно).